

Cinema 
Il treno scomparso (Kate Plus Ten) – film del 1938 diretto da Reginald Denham

Letteratura 
 Il treno scomparso (The Lost Special) – racconto di Arthur Conan Doyle del 1898
Il treno scomparso (Le train perdu) – romanzo di Marcel Allain del 1912
Il treno scomparso (Zoget der forsvandt) – romanzo di Niels Meyn, Il Giallo Mondadori n. 5